Plaatsen:
Combes (Frankrijk), een gemeente in Frankrijk
Combes (Texas), een plaats in Texas

Personen:
 Charles Combes, Frans ingenieur
 Émile Combes, Frans politicus